

Patronyme 

 Louis d'Héricourt (1687-1752), juriste bénédictin puis oratorien français.

Pseudonyme 

 Jenny d'Héricourt (1809-1875), écrivaine féministe révolutionnaire française.

Toponyme 

 Héricourt, commune française du Pas-de-Calais ;
 Héricourt, commune française de la Haute-Saône ;
 Héricourt-en-Caux, commune française de la Seine-Maritime ;
 Héricourt-sur-Thérain, commune française de l’Oise.